For the Lions — збірник пісень американського металкор-гурту Hatebreed, який був випущений 5 травня 2009 року.

Список композицій

Best Buy Exclusive Tracks

Джерела 
 For the Lions  Allmusic
 For the Lions  last.fm

Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми